Гран-при Малайзии — второй гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проводился с 6 по 8 апреля 2007 года на трассе Сепанг в Малайзии.

Свободные заезды

Тест-пилоты 
В первой сессии свободных заездов на Гран-при Малайзии принимали участие следующие тест-пилоты:

Квалификация 
Фелипе Масса завоевал поул-позицию с преимуществом в 267 сотых секунды над Фернандо Алонсо. Этот поул стал вторым для команды Ferrari на первых двух этапах сезона  года.

Погода - сухо, температура воздуха 34 0С, трассы от 46 до 51 0С.

Жирным шрифтом выделены лучшие результаты в сессиях. Красным цветом отмечен лучший результат всей квалификации.

Рубенс Баррикелло после квалификации оштрафован за замену двигателя перемещением на 10 мест на стартовой решетке.

Гонка 

Чемпион мира двух последних сезонов Фернандо Алонсо выиграл Гран-при Малайзии, стартовав со второго места, вырвавшись на первое место на старте и уступая лидерство только во время проведения пит-стопов. Его напарник по команде McLaren Льюис Хэмилтон смог занять второе место, обеспечив команде дубль (1-2 места) впервые после Гран-при Бразилии 2005 года. Победитель прошлого этапа Кими Райкконен занял третье место, сославшись на то, что из-за проблем с двигателем были принудительно ограниченны обороты.

Обладатель поула Фелипе Масса провел не лучшую гонку, проиграв на старте двум McLaren MP4-22, а затем пропустив из-за ошибки вперед кроме партнёра по команде Райкконена ещё и Ника Хайдфельда (BMW Sauber), который занял четвёртое место на втором Гран-при подряд.

Также в очковой зоне отметились оба гонщика Renault (Джанкарло Физикелла — шестой, Хейкки Ковалайнен — восьмой) и гонщик Toyota Ярно Трулли.
 

|}

Основные события 
 188 поул у команды Ferrari и 4 подряд
 149 победа у команды McLaren и первая после Гран-при Японии 2005 года
 130 быстрый круг у команды McLaren, и по этому показателю команда выходит на 2 место, опережая Williams
 16 победа Фернандо Алонсо, и первая в составе McLaren
 5 подиум подряд у Фернандо Алонсо
 7 гонка в очках подряд для Джанкарло Физикеллы
 7 подиум подряд и 17 гонка в очках подряд у Ferrari

Положение после Гран-при

Ссылки 
 
 
 
 Результаты с официального сайта Формулы-1
 Сайт автодрома
 Статистика Гран-При Малайзии
 Комментарии после гонки

Гран-при Малайзии